Die Divizia Națională 2020/21 war die 30. Saison der höchsten moldauischen Spielklasse im Männerfußball und sollte von März bis November 2020 durchgeführt werden. Wegen der COVID-19-Pandemie in der Republik Moldau begann die Spielzeit erst am 3. Juli 2020. Der Modus wurde daraufhin vom FMF-Exekutivkomitee wieder auf Herbst-Frühjahr umgestellt. Letzter Spieltag war der 26. Mai 2021.

Titelverteidiger war Sheriff Tiraspol.

Modus 
Zehn Mannschaften spielten im Verlauf der Saison an 36 Spieltagen viermal gegeneinander; zweimal zu Hause und zweimal auswärts. Der Tabellenletzte stieg direkt ab. Der Meister qualifizierte sich für die Champions League, der Zweite, Dritte und Pokalsieger an der Europa Conference League.

Da Speranta Nisporeni am 33. und 34. Spieltag nicht antrat, wurden die Spiele mit 0:3 gewertet. Speranta wurde zudem disqualifiziert und stand als Absteiger fest. Codru Lozova stieg sportlich ab. Dacia Buiucani konnte die Saison zwar regulär beenden, zog sich aber nach Saisonende freiwillig zurück. Eine Relegation fand nicht statt.

Mannschaften

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Siege – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2020/21